Кубок Шотландії з футболу 2021–2022 — 137-й розіграш кубкового футбольного турніру у Шотландії. Трофей в 34-й раз здобув «Рейнджерс».

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2022

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 лютого 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Шотландії на soccerway

2021—2022
Шотландія
Шотландія
2021 у британському спорті
2022 у британському спорті